Сільвія Фаріна і Барбара Шетт були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Шетт, яка виступала в парі з Патті Шнідер.

Павліна Стоянова і Елена Вагнер виграли титул, перемігши у фіналі пару Шетт і Шнідер з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (фінал)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (чвертьфінал)
 Радка Бобкова /  Кароліна Шнайдер (1-ше коло)
 Павліна Стоянова /  Елена Вагнер (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Internazionali Femminili di Palermo 1998 Doubles Draw 

Internazionali Femminili di Palermo
Тур WTA 1998